Lasswitz bezeichnet:

 Erich Lasswitz (1880–1959), deutscher Wissenschafts- und Technikjournalist
 (46514) Lasswitz, Asteroid

Siehe auch:
 Laßwitz